Berthelsdorf ist der Name folgender Ortschaften

in Sachsen:
 Berthelsdorf (Hainichen), Ortsteil von Hainichen im Landkreis Mittelsachsen
 Berthelsdorf (Herrnhut), Ortsteil von Herrnhut im Landkreis Görlitz
 Berthelsdorf (Lunzenau), Ortsteil von Lunzenau im Landkreis Mittelsachsen
 Berthelsdorf (Liebstadt), Ortsteil von Liebstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Berthelsdorf (Mülsen), Ortsteil von Mülsen im Landkreis Zwickau
 Berthelsdorf (Neustadt in Sachsen), Ortsteil von Neustadt in Sachsen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Berthelsdorf (Weißenborn), Ortsteil von Weißenborn/Erzgeb. im Landkreis Mittelsachsen
 Berthelsdorf (Wüstung), einstige Ansiedlung im Bornwald im Erzgebirgskreis

in Polen:
 deutscher Name von Uniegoszcz, alte Schreibweise für Bertelsdorf (auch: Alt-Bertelsdorf), bis 1945 Gemeinde und Rittergut bei Lauban, heute Ortsteil der gmina Lubań, Wojewodschaft Niederschlesien 
 deutscher Name von Uniemyśl (Lubawka), Dorf in der Wojewodschaft Niederschlesien
 Barcinek (Stara Kamienica), Ort in der Landgemeinde Stara Kamienica im Powiat Karkonoski in der Woiwodschaft Niederschlesien 

Siehe auch:
 Bertelsdorf